Jestřáb může být:

pták z čeledi jestřábovití (jestřáb lesní, jestřáb volavý, jestřáb Cooperův)

jemnější označení válečného štváče, příznivec agresivního a konfliktního jednání, protiklad „holubice“
Jaroslav Foglar (1907–1999) – skautská přezdívka
Černý jestřáb (1767–1838) – náčelník Sauků

filmy
Černý jestřáb sestřelen – americký válečný snímek z roku 2001
Jestřábí žena – americký fantasy film z roku 1985

další významy
jestřábí oko – elektronický systém monitorující dopady míčů
Jestřábka –  jeskyně v Křtinském údolí u Adamova
LHK Jestřábi Prostějov – hokejový klub

Související články 
 Jestřabí (rozcestník)

Externí odkazy